Оксациллин натрия (торговое название Bactocill) — это бета-лактамный антибиотик узкого спектра действия из пенициллинового ряда, разработанный фармацевтической компанией Beecham.

Использование 
Оксациллин является пенициллиназа-резистентным β-лактамом. Он подобен метициллину и заменяет его в клинической практике. Другими родственными соединениями являются нафциллин, клоксациллин, диклоксацилин и флюксоциллин. Поскольку оксациллин устойчив к пенициллиназе, он широко используется в США для лечения пенициллин-резистентных золотистых стафилококков. Однако, устойчивые к антибиотикам мультирезистентные штаммы (метициллин-резистентные и оксациллин-резистентные золотистые стафилококки, МРЗС/Орса) становятся все более распространенными, и поэтому эффективность антибиотика падает.

Побочные эффекты 
Побочные эффекты включают гиперчувствительность и местные реакции.  При употреблении больших доз антибиотика могут развиваться почечная и печеночная недостаточности, а также недостаточность нервной системы.

Ссылки 

Бета-лактамы
Изоксазолы